Georg Hoffmann (1855-1930), niemiecki lekarz
 Georg Hoffmann (1880-1947), niemiecki pływak